Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
  Vasek Pospisil (qualificato)
  Steve Darcis (qualificato)
  Andreas Haider-Maurer (ultimo turno, Lucky Loser)
  Adrian Ungur (ultimo turno)
  Gastão Elias (secondo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Wayne Odesnik (ultimo turno)
  João Souza (secondo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)
  Denis Kudla (qualificato)
  Jan-Lennard Struff (qualificato)
  Jack Sock (qualificato)
  Illja Marčenko (ultimo turno, Lucky Loser)
  Rhyne Williams (ultimo turno, Lucky Loser)
  Matthew Ebden (secondo turno)

 Jiří Veselý (qualificato)
 Matthias Bachinger (secondo turno)
 Diego Schwartzman (secondo turno)
 Steve Johnson (qualificato)
 Matteo Viola (primo turno)
 Michał Przysiężny (qualificato)
 Marius Copil (primo turno)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Simon Greul (ultimo turno)
 Miša Zverev (primo turno) 
 Tejmuraz Gabašvili (ultimo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (qualificato)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)
 Tatsuma Itō (primo turno)
 Alejandro González (primo turno)

Qualificati 

  Jiří Veselý
  Vasek Pospisil
  Steve Darcis
  Pere Riba
  Steve Johnson
  Andreas Beck
  Julian Reister
  Somdev Devvarman

 Pablo Carreño-Busta
 Maxime Teixeira
 Denis Kudla
 Jan-Lennard Struff
 Jack Sock
 Daniel Muñoz de la Nava
 Michał Przysiężny
 James Duckworth

Lucky Loser 

  Rhyne Williams
  Andreas Haider-Maurer

  Illja Marčenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Open di Francia 2013
ATP World Tour 2013